Это — список самых ярких звёзд в созвездии Райская Птица. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Райская Птица (созвездие)
Райская Птица